Amarna puede referirse a:

 Amarna, región del Nilo, también llamada Tell el-Amarna.
 ''Anarma, género de lepidópteros .
 ANARMA, acrónimo de la Asociación Nacional del Arma, de España.